Марио Умберто Де Луна Сауседо (; родился 5 января 1988 года в штате Агуаскальентес, Мексика) — мексиканский футболист, защитник клуба «Гвадалахара».

Клубная карьера 
Де Луна — воспитанник клуба «Гвадалахара». В 2008 году для получения игровой практики Марио выступал в Лиге Ассенсо за Леонес Негрос. 9 ноября того же года в матче против «Пуэблы» он дебютировал в мексиканской Примере. 6 сентября 2009 года в поединке против «Пуэблы» Де Луна забил свой первый гол за «Гвадалахару». В 2010 году он помог клубу выйти в финал Кубка Либертадорес.

В начале 2013 года он вместе с партнёром по «Гвадалахаре» Эдгаром Мехией на правах аренды перешёл в американский «Чивас США». 3 марта в матче против «Коламбус Крю» Марио дебютировал в MLS. 24 апреля в поединке против «Сан-Хосе Эртквейкс» Де Луна забил свой первый гол за «Чивас».

В начале 2014 года Марио на правах аренды перешёл в «Пуэблу». 2 февраля в матче против «Веракрус» он дебютировал за новую команду. 27 апреля в поединке против «Монаркас Морелия» Де Луна забил свой первый гол за новый клуб.

В начале 2016 года Марио на правах аренды перешёл в «Некаксу». 10 января в матче против «Атланте» он дебютировал в Лиге Ассенсо. По итогам сезоне Гутьеррес помог клубу выйти в элиту.

Достижения 
 «Гвадалахара»
 Финалист Кубка Либертадорес — 2010

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на Transfermarkt
 Статистика на Mediotiempo
 MLS player profile

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Леонес Негрос»
Игроки ФК «Некакса»